Гришковский сельсовет — сельское поселение в Немецкий национальном районе Алтайского края Российской Федерации.

Административный центр — село Гришковка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Население 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1390 человек, в том числе 679 мужчин и 711 женщин.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Немецкого национального района
Сельские поселения Алтайского края